Стефан Эводий Ассемани ( — Истыфан Аввад ас-Симъани, , ; 15 апреля 1707, Триполи, Ливан — 24 ноября 1782, Рим) — итальянский востоковед арабского происхождения, хранитель и префект восточных рукописей Ватиканской библиотеки (1768—1782 годы), титулярный епископ Апамеи Сирийской. Племянник Иосифа Симона Ассемани.

Обучался в маронитской коллегии Папского Григорианского университета в Риме. Совершил миссионерские поездки по Востоку. После возвращения Стефана в Рим его посвятили в сан титулярного епископа Апамеи. В 1768 году, после смерти своего дяди, стал хранителем и префектом Ватиканской библиотеки.

Научные труды 
 «Каталог восточных рукописей Лавренцианской библиотеки Медичи и Палатинской библиотеки» (2 т., Флоренция, 1742);
 «Деяния восточных и западных святых мучеников» (2 т., Рим, 1748).
Стефан Ассемани планировал издать полный каталог рукописей Ватиканской библиотеки. В 1756 году в Риме была издана первая часть каталога. По причине того, что бумаги Стефана сгорели, работа не была завершена.

Литература 
 
 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 125.

Библиотекари Италии
Востоковеды Италии
Католические епископы